ECM Prague Open 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2010 является 14-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Праге, Чехия — с 12 по 18 апреля 2010 года. Турнир продолжал летнюю серию соревнований WTA на красном грунте.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Луция Шафаржова (№ 25 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Агнеш Савай выигрывает второй турнир за две недели, одерживая 10 побед подряд.
 Агнеш Савай выигрывает 5-й турнир WTA. 4 из этих побед одержаны в июле. Впервые с 2007-го года за 1 календарный год выиграно более 1 турнира.
 Барбора Заглавова-Стрыцова впервые в финале одиночного соревнования в рамках тура ассоциации (в паре на счету чешки 8 побед).
 Финалистки турнира благодаря этому финалу входят в Top40 рейтинга (чешка — впервые в карьере).

Парный разряд

Факты 
 Дуэт Гарбин / Бачински выходит в 7-й финал за неполный год и берёт 5-й титул.
 Дуэт Гарбин / Бачински не знает себе равных вторую неделю подряд. Для швейцарки — это 2 дебютных титула WTA, для итальянки — первые титулы WTA более чем за 5 лет.
 Моника Никулеску вторую неделю подряд доходит до финала (ранее — на турнире ITF в Биаррице) и вторую же неделю его уступает.
 Агнеш Савай впервые сразу в двух финалах в рамках одного турнира.

См. также 
 ECM Prague Open

 WTA Тур 2010

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Чехия
Теннис
Июль 2010 года
2010